Agnegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Agnegölen (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Agnegölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (1,8 ha)

Se även
Agngyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn